Palazuelo de Vedija kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Palazuelo de Vedija (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Palazuelo de Vedija (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar